Куртонотусы () — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

Описание 
Межтазиковый отросток переднеспинки не окаймлён на вершине. Над глазом одна или две щетинки, иногда отсутствуют. Средние голени самцов на внутренней боковой стороне с утолщением и двумя-тремя зубцами или бугорками.

Виды 
Один из самых многочисленных по видам подродов тускляков, насчитывающий 85 видов:
 Amara agona Tschitscherin, 1899
 Amara alexandriensis Hieke, 1988
 Amara alpina (Paykull, 1790)
 Amara andreae Tschitscherin, 1899
 Amara arnoldiana (Kryshanowskij, 1974)
 Amara asiatica Jedlička, 1957
 Amara aulica (Panzer, 1797)
 Amara badakshana (Kryshanowskij, 1974)
 Amara banghaasi Baliani, 1933
 Amara beicki Hieke, 1988
 Amara beybienkoi (Kryshanowskij, 1974)
 Amara blanchardi Hayward, 1908
 Amara bokori Csiki, 1929
 Amara brevicollis (Chaudoir, 1850)
 Amara carinata (LeConte, 1848)
 Amara castanea (Putzeys, 1866)
 Amara charchirensis Hieke, 1993
 Amara chormaensis Hieke, 1995
 Amara conoidea Putzeys, 1866
 Amara convexiuscula (Marsham, 1802)
 Amara cribricollis (Chaudoir, 1846)
 Amara daurica (Motschulsky, 1844)
 Amara deparca (Say, 1830)
 Amara deserta (Krynicky, 1832)
 Amara disproportionalis Hieke, 1993
 Amara durangensis Van Dyke, 1943
 Amara dux Tschitscherin, 1894
 Amara dzhungarica (Kryshanowskij, 1974)
 Amara extrema Hieke, 1995
 Amara fodinae Mannerheim, 1825
 Amara gansuensis Jedlička, 1957
 Amara gebleri Dejean, 1831
 Amara gigantea (Motschulsky, 1844)
 Amara goniodera Tschitscherin, 1895
 Amara harpaloides Dejean, 1828
 Amara hiekei (Kryshanowskij et Michajlow, 1987)
 Amara hiogoensis (Bates, 1873)
 Amara humerangula Hieke, 1995
 Amara hyperborea Dejean, 1831
 Amara ignatovitschi Tschitscherin, 1894
 Amara involans Hieke, 2000
 Amara irkuteana Jedlička, 1957
 Amara jacobina LeConte, 1855
 Amara juldusiensis Hieke, 1988
 Amara kadyrbekovi (Kabak, 1991)
 Amara kangdingensis Hieke, 1997
 Amara karzhantavensis (Kabak, 1991)
 Amara kataevi (Sundukow, 2001)
 Amara kiritshenkoi (Kryshanowskij, 1974)
 Amara klapperichi Jedlička, 1956
 Amara kochi Baliani, 1940
 Amara koiwayai Hieke, 1993
 Amara kryshanowskii Hieke, 1976
 Amara kurnakowi Hieke, 1994
 Amara lacustris LeConte, 1855
 Amara larisae (Sundukow, 2001)
 Amara macronota (Solsky, 1875)
 Amara medvedevi (Kryshanowskij, 1974)
 Amara milalaensis Hieke, 1997
 Amara misera Tschitscherin, 1894
 Amara mixta Baliani, 1943
 Amara muchei Jedlička, 1962
 Amara multipunctatus (Kabak, 1997)
 Amara nataliae (Kryshanowskij, 1974)
 Amara nebrioides (Kryshanowskij, 1974)
 Amara negrei Hieke, 1976
 Amara peculiaris Tschitscherin, 1894
 Amara pennsylvanica (Hayward, 1908)
 Amara propinqua Ménétriés, 1832
 Amara pterostichina (Hayward, 1908)
 Amara shahristana (Kryshanowskij et Michajlow, 1987)
 Amara shinanensis (Habu, 1953)
 Amara sifanica Tschitscherin, 1894
 Amara sogdiana (Kryshanowskij, 1974)
 Amara somoni Jedlička, 1968
 Amara sublustris Tschitscherin, 1899
 Amara susamyrensis Hieke, 1988
 Amara thoracica Hayward, 1908
 Amara torrida (Panzer, 1796)
 Amara transiliensis (Kryshanowskij, 1974)
 Amara tschitscherinella Hieke, 1990
 Amara tumida Morawitz, 1862
 Amara validipes (Tschitscherin, 1888)
 Amara vecors Tschitscherin, 1899
 Amara yupeiyuae Hieke, 2000

Ссылки 
BioLib Taxon profile — subgenus Curtonotus Stephens, 1828

Примечания 

Харпалины